Eisenstein puede referirse a:
 Ferdinand Eisenstein (1823-1852), matemático alemán.
 Serguéi Eisenstein (1898-1948), director cinematográfico ruso.
 Mijaíl Eisenstein (1867-1921), arquitecto ruso.